Il n'existe pas de commune française du nom de Savignat : voir à Sabiniacum pour les appellations voisines.
 Savignat, lieu situé dans la  commune française de Lizières,   le département de la Creuse et la région Nouvelle-Aquitaine

 Antoine Savignat, homme politique français
 Denis Savignat, acteur français
 Jérôme Savignat, personnage de Traitement de choc, film réalisé par Alain Jessua en 1973
 Odile Savignat, maire en 2005 de Villers-Chief (Doubs, région Franche-Comté)

Homonymie de patronyme